Nurbol Zhumaskaliyev (en  (transcription en ) ; en  (transcription en )), né le  à Oural au Kazakhstan, est un footballeur international kazakh, reconverti entraîneur.

Biographie

Club

Sélection 
Nurbol Zhumaskaliyev est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Vakhid Masudov pour un match amical face à l'Estonie le . Le , il marque son premier doublé en équipe du Kazakhstan lors du match amical face à l'Arménie.

Il compte 54 sélections et 5 buts avec l'équipe du Kazakhstan depuis 2001.

Palmarès

En club 
 Tobol Kostanaï :
 Champion du Kazakhstan en 2010
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2007

 FK Astana :
 Vainqueur de la Supercoupe du Kazakhstan en 2011

Récompenses 
 Élu footballeur kazakh de l'année en 2003, 2005 et 2010
 Élu meilleur joueur du championnat du Kazakhstan en 2010

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Nurbol Zhumaskaliyev avec l'équipe du Kazakhstan.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international kazakh
Joueur du Tobol Kostanaï
Joueur du FK Astana
Joueur du Jetyssou Taldykourgan
Entraîneur kazakh de football
Entraîneur du Tobol Kostanaï
Naissance à Oural
Naissance en mai 1981